Burim Hatipi, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu, 1994. – 1995. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri